Ла́йтинен — финская фамилия.

Известные носители:
 Лайтинен, Иван Исакович (1913—1992) — советский журналист, заслуженный работник культуры РСФСР.
 Лайтинен, Калеви (1918—1997) — финский гимнаст, олимпийский чемпион.
 Лайтинен, Мика (род. 1973) — финский прыгун с трамплина, олимпийский чемпион.
 Лайтинен, Юусо (род. 1990) — финский футболист.